Crypticini — триба жесткокрылых из семейства чернотелок.

Систематика 
В составе трибы:

Примечания 

Diaperinae